Вестерн (, буквально — західний) — жанр про освоєння та підкорення Дикого Заходу Америки у XIX сторіччі.

Література 
  — літературний жанр пригодницьких творів, у яких дія відбувається на так званому Дикому Заході, у другій половині ХІХ століття.

Музика 
 Вестерн музика — жанр американської фольклорної музики, створений митцями та поселенцями, які проживали і працювали в Західній Америці та Західній Канаді.

Кінофільми 
  :  — французький фільм режисера .
  :  — німецько-болгарсько-австрійський фільм режисера Валески Гризебах

Топоніміка 
 Вестерн — місто, штат Нью-Йорк, США.
 Вестерн — селище, штат Небраска, США.

Освітні установи 
 University of Western Ontario

Прізвище 
  (1962) — англійський політик.

Інше 
 Вестерн-блот — лабораторний метод, заснований на реакції антиген-антитіло, що застосовується для визначення специфічних протеїнів в екстрактах клітин або тканин.

Див. також 
 Західний
Багатозначні топоніми